Никита Евгеньевич Мешков (; род. 30 июня 1994, Рига) — латвийский шахматист, гроссмейстер (2017).

Чемпион Латвии (2018). В июле 2021 года принял участие в розыгрыше Кубка мира по шахматам в Сочи, где проиграл в 1-м туре.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Латвии